Василий Дружинин:
 Дружинин, Василий Григорьевич (1859—1937) — историк церковного раскола, археограф, палеограф, член-корреспондент РАН.
 Дружинин, Василий Иванович (1901—?) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Дружинин, Василий Михайлович (1840—1900) — архитектор.